Roque Pérez puede referirse a:

 José Roque Pérez, abogado argentino;
 La ciudad argentina de Roque Pérez, situada en la provincia de Buenos Aires;
 El partido de Roque Pérez, cuya cabecera es la ciudad del mismo nombre; o
 La logia masónica Roque Pérez de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.